La Ligue A francese di pallavolo femminile 2012-2013 si è svolto dal 6 ottobre 2012 al 27 aprile 2013: al torneo hanno partecipato 12 squadre di club francesi e la vittoria finale è andata per la diciottesima volta, la sedicesima consecutiva, al Racing Club de Cannes.

Regolamento
Il campionato si è svolto con una prima fase dove le dodici squadre si sono incontrate in un girone all'italiana con gare d'andata e ritorno per un totale di 22 giornate. Al termine della regular season, le prime quattro classificate hanno partecipato ai play-off scudetto; le squadre classificate dal quinto all'ottavo posto hanno partecipato ai play-off per l'assegnazione della quinta posizione; le ultime due sono retrocesse in Divisione Excellence.

Al termine dei play-off, la squadra vincitrice dello scudetto e la seconda classificata si sono qualificate per la Champions League, la terza e la quarta classificate si sono qualificate per la Coppa CEV, mentre la quinta classificata si è qualificata per la Challenge Cup.

Squadre partecipanti

Torneo

Regular season

Risultati

Classifica

Play-off scudetto

Risultati

Play-off 5º posto

Risultati

Verdetti
  Campione di Francia 2012-13 e qualificata alla Champions League 2013-14.
  qualificata alla Champions League 2013-14.
  e  qualificate alla Coppa CEV 2013-14.
  qualificata alla Challenge Cup 2013-14.
  e  retrocesse in DEF 2013-14.

Premi individuali

Note

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 2012
Pallavolo nel 2013
 2012-2013